Seč ist der Name von

 Seč u Nasavrk, Stadt im Okres Chrudim, Tschechien
 Seč u Blovic, Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Seč u Brandýsa nad Orlicí, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí 
 Seč (Slowakei), Gemeinde im Okres Prievidza, Slowakei
 Seč (Lipová), Ortsteil von Lipová, Okres Prostějov 

 Seč (Bach), Zufluss der Berounka in Tschechien
Talsperre Seč in Tschechien

 Namensbestandteil der slowakischen Gemeinden
Dolná Seč
Horná Seč
Rimavská Seč